Auguste Jouhaud (1805-1888) est un écrivain franco-belge, auteur de Théâtre de boulevard ;
Edmond Jouhaud (1905-1995) est un général d'armée français ;
Jean-Claude Jouhaud (1945-2008) est un animateur, parolier et écrivain français, connu sous le pseudonyme de Pascal Sevran ;
Léon Jouhaud (1874-1950) est un émailleur, artiste français.

Homonymie de patronyme